Gouvernement Zaev peut désigner ces gouvernements macédoniens :

Gouvernement Zaev  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Zaev  depuis le .